Relativo alla Germania e/o al gruppo etnico dei Tedeschi

Moda
 alla tedesca – taglio di capelli

Armi
 alla tedesca – tipo di armatura

Musica
 sesta eccedente tedesca – tipo di accordo di sesta eccedente

Linguistica
 la lingua tedesca